Osoby o nazwisku Gutkowski:
 Jan Marceli Gutkowski – duchowny rzymskokatolicki, senator w Królestwie Polskim
 Józef Gutkowski – żołnierz Armii Krajowej
 Kamil Gutkowski – polski siatkarz
 Kazimierz Mikołaj Gutkowski – polski dyplomata
 Mieczysław Gutkowski – polski prawnik
 Piotr Gutkowski – polski wokalista i autor tekstów
 Szymon Gutkowski – dyrektor agencji reklamowej, doradca prezydenta Polski
 Tadeusz Gutkowski – polski prawnik i wojskowy
 Witold Gutkowski – polski inżynier mechanik, powstaniec warszawski
 Wojciech Gutkowski – polski inżynier wojskowy, pedagog, pisarz, wolnomularz i ekonomista
 Zbigniew Gutkowski – polski kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, płetwonurek, radiooperator